Бидлоо  — фамилия.

Известные носители:

 Говерт (Гот­фрид) Бидлоо (1649—1713) — голландский естествоиспытатель, медик и анатом. 
  (1638-1724) — голландский аптекарь, полемист, поэт и переводчик; старший брат Говерта (Гот­фрида) Бидлоо, отец Николоса (Николая) Бидлоо.
 Бидлоо, Николай Ламбертович (1670—1735) — голландский доктор медицины, придворный врач Петра I.